Aleksander Šeliga (Celje, 1 de fevereiro de 1980) é um futebolista profissional esloveno, goleiro, defende o Sparta Rotterdam.

Carreira 
Seliga representou a Seleção Eslovena de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Goleiros da Eslovênia
Futebolistas da Eslovénia
Futebolistas do SK Slavia Praha
Futebolistas do Sparta Rotterdam
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010